Het WTA-toernooi van Parijs (officieel Open GDF Suez) van 2009 werd gespeeld van 9 tot en met 15 februari 2009. Het tennistoernooi vond plaats in de Franse hoofdstad Parijs. Er werd gespeeld op hardcourtbinnenbanen.

In het enkelspel won thuisspeelster Amélie Mauresmo het toernooi nadat ze in de finale Jelena Dementjeva wist te verslaan. Ze behaalde in dit toernooi drie zeges tegen speelsters uit de top-10. Het was de derde eindzege voor Mauresmo in Parijs.

In het dubbelspel won het als eerste geplaatste duo Cara Black en Liezel Huber de finale van het als tweede geplaatste duo Květa Peschke en Lisa Raymond.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Serena Williams
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Iveta Benešová
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Petra Kvitová
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Karolina Šprem
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Émilie Loit
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Nicole Vaidišová
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Kaia Kanepi
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=7
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=5
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Jelena Dementjeva
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= Aravane Rezaï
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11={{nowrap| Anastasija Pavljoetsjenkova}}
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Virginie Razzano
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Sorana Cîrstea
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Nathalie Dechy
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Aljona Bondarenko
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=63
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Patty Schnyder
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= S Williams
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= K Šprem
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= É Loit
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= K Kanepi
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=1
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= J Dementjeva
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= A Pavljoetsjenkova
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= N Dechy
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= P Schnyder
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=3
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= S Williams
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= É Loit
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= J Dementjeva
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= N Dechy
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= S Williams
| RD4-score01-1=w/o
| RD4-score01-2= 
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= J Dementjeva
| RD4-score02-1=
| RD4-score02-2= 
| RD4-score02-3= 
}}

 Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Amélie Mauresmo
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Sara Errani
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Timea Bacsinszky
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Monica Niculescu
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Alisa Klejbanova
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Tsvetana Pironkova
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=63
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Oksana Ljoebtsova
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08=

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema 

Parijs 2009
Parijs